Марс суперлига 1997/1998 () — 5-й сезон чемпионата Словакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Словакии на rsssf.com

1997/1998
Словакия
Словакия
Спорт в Словакии в 1997 году
Спорт в Словакии в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998